Por Suruga pode estar à procura de:
 Copa Suruga Bank
 4383 Suruga
 Província de Suruga, antiga província japonesa

Desambiguação